Faserstoff steht für:

 das Material, aus dem Fasern gewonnen werden oder aus dem sie bestehen, siehe Faser
 das bei der Papierherstellung verwendete und aufbereitete faserhaltige Material, siehe Faserstoff (Papierherstellung)
 Faserstoffe (Plural), faserige Anteile in Nahrungsmitteln und Tierfutter, Hauptbestandteil der Ballaststoffe